Джейкоб Бертран (; род. 6 марта 2000, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр, который начал свою карьеру в детстве, снявшись в фильме «Принуждение» 2009 года и сыграв гостевые роли в телесериалах, таких как «Плащ» и «Бывает и хуже».

Карьера

Фильмография

Примечания

Ссылки